В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2016 по итогам квалификации должны были принять участие 344 спортсмена (232 мужчины и 112 женщин), которые должны были соревноваться за 18 комплектов наград. Однако ряд стран изначально были лишены квот из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, но после рассмотрения дела лицензии были возвращены. У сборных, получивших квоты в результате перераспределения, олимпийские лицензии были оставлены. В результате на Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро квалифицировались 348 спортсменов (235 мужчин и 113 женщин) из 67 стран. Каждая страна могла быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (12 мужчин и 6 женщин).

Правила квалификации 
Большинство мест будет распределено на чемпионате мира 2015 года. Также большая часть квот будет распределяться на континентальных отборочных соревнованиях (Африка/Океания, Азия, Америка, Европа). Остальные квоты будут распределены по итогам двух олимпийских квалификационных турниров.
Квалификационные соревнования

Распределение квот

* — сборная Бразилии имела право самостоятельно выбрать 4 категории из 12-ти, в которых выступят её борцы. Однако спортсмены Бразилии смогли самостоятельно завоевать олимпийские лицензии через квалификационные соревнования. Квота, выделенная для хозяев, будет перераспределена трёхсторонней комиссией.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в летних Олимпийских играх 2016 года.

Мужчины

Вольная борьба

до 57 кг

до 65 кг

до 74 кг

до 86 кг

до 97 кг

до 125 кг

Греко-римская борьба

до 59 кг

до 66 кг

до 75 кг

до 85 кг

до 98 кг

до 130 кг

Женщины

Вольная борьба

до 48 кг

до 53 кг

до 58 кг

до 63 кг

до 69 кг

до 75 кг

Примечания

Ссылки 
 Список квалифицированных стран  на сайте Международной федерации борьбы 
 Правила квалификации  

Борьба
Квалификация